TBW steht für:
 Tanzsportverband Baden-Württemberg, Landesverband des Deutschen Tanzsportverbands
 Théorème de Bolzano-Weierstrass, siehe Satz von Bolzano-Weierstraß
 Total Body Water, Körperwasser-Messverfahren bei Fettmesswaagen, siehe Bioelektrische Impedanzanalyse
 Bahnhof Bad Wurzach (DS100-Code), oberschwäbischer Bahnhof
 Tambov Donskoye Airport (IATA-Code), Flughafen von Tambow, Russland
 Team TreFor-Blue Water (UCI-Code), dänisches Radsportteam
 Terabytes written, „Mindesthaltbarkeit“ eines SSD (Datenmenge, die ohne Ausfall garantiert auf ein SSD geschrieben werden kann)

TBw steht für:
 Technischer Betriebswirt, siehe Geprüfter Technischer Betriebswirt
 Technische Betriebswirtschaft, Hochschulstudiengang
 Trainings- und Bewegungswissenschaften, Spezialisierungsrichtung der Sportwissenschaft

tbw oder t.b.w. steht für:
 Tagbanuwa-Sprache (ISO-639-3-Code), philippinische Sprache, siehe Tagbanuwa-Schrift
 to be written, Abkürzung für noch zu schreiben

TBW